Нехаевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Нехаевка — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Нехаевка — село в Рыльском районе Курской области.

Украина 
 Нехаевка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Нехаевка — село в Коропском районе Черниговской области.